Государственный Санкт-Петербу́ргский институ́т Машинострое́ния (ЛМЗ-ВТУЗ) (сокращённо ПИМаш) — советское и российское высшее техническое учебное заведение, основанное в 1930 году как первый в стране «завод-втуз». Принадлежал Ленинградскому металлическому заводу.

19 сентября 2011 года приказом № 2310 министра образования и науки Российской Федерации присоединен к Санкт-Петербургскому государственному политехническому университету в качестве структурного подразделения.

Статистика 
В институте в среднем обучалось более 3,5 тысяч студентов.

В 2008 году в аспирантуре обучалось 22 аспиранта на бюджетной форме и 14 аспирантов за счёт коммерческого финансирования.

По данным на 2008 год, профессорско-преподавательский персонал насчитывал 259 человек, из них 33 профессора и 135 доцентов.

Ректоры института 
 Голодец С. К. — вероятно, первый директор института
 Смоловик Владимир Иванович (1960—1970)
 Бочков Иван Степанович (1970—1972)
 Маталин Андрей Александрович (1973—1978)
 Пушкарёв Виктор Андреевич (1978—1989)
 Мартынов Михаил Анатольевич (1989—2007)
 Зубарев Юрий Михайлович (2007—2011)
 Иванов Александр Владимирович (с 2011 года, ВРИО)

Факультеты 
 Технологический (крупнейший; был основан 1 февраля 1963 года)
 Автоматизации заготовительных технологий (ФАЗТ или ФЗТ)
 Турбиностроительный (старейший — с момента основания)
 Атомного энергетического машиностроения (АЭМ; основан в 1973 году, находится в Колпино)
 Экономический (менеджмент организаций, с 2011 года — факультет управления. Создан в 1996 году)
 Вечерний (вечернее отделение). До 1990-х гг. на нём могли учиться лишь работающие студенты.

Кафедры 
 Безопасности жизнедеятельности и промышленной экологии
 Высшей математики
 Гидромашин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики
 Иностранных языков
 Истории и общей экономической теории
 Машин и технологии литейного производства
 Машин и технологии обработки металлов давлением
 Менеджмента
 Начертательной геометрии
 Оборудования и технологии сварочного производства
 Резание, станки, инструменты
 Сопротивления материалов и теории упругости
 Спецэнергомашиностроения
 Теоретической механики
 Теории механизмов и деталей машин
 Технологии машиностроения
 Технологии металлов и металловедения
 Триботехники
 Турбиностроение и средства автоматики
 Физики
 Физического воспитания
 Философии
 Химии
 Экономики и предпринимательства
 Электротехники, вычислительной техники и автоматизации

Студенческий спорт 
Вуз является участником чемпионатов в рамках розыгрыша Кубка Вузов. Лучший, выдающийся спортсмен ВУЗа -Триумфов Андрей Николаевич

Галерея

Литература 
 Зубарев Ю. М., Приёмышев А. В. Профессор Маталин А. А. — жизненный путь и научная деятельность. — СПб.: Изд-во С.-Петербургского института машиностроения, 2004. — 38 с.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Институты Санкт-Петербурга